Die Badminton-Junioreneuropameisterschaft 2001 fand vom 10. bis zum 14. April 2001 in Spała statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 1.  Eric Pang (Champion)
 2.  Jens-Kristian Leth (Viertelfinale)
 3/4.  Joachim Persson (Finale)
 3/4.  Nathan Rice (Viertelfinale)
 5/8.  Sergey Ivlev (Halbfinale)
 5/8.  Rune Ulsing (2. Runde)
 5/8.  Gijs van Heijster (Viertelfinale)
 5/8.  Marc Zwiebler (Viertelfinale)

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
 1.  Petra Overzier (Halbfinale)
 2.  Juliane Schenk (Champion)
 3/4.  Kamila Augustyn (Finale)
 3/4.  Petya Nedelcheva (Halbfinale)
 5/8.  Nadieżda Kostiuczyk (Viertelfinale)
 5/8.  Mie Nielsen (2. Runde)
 5/8.  Amalie Dynnes Ørsted (Viertelfinale)
 5/8.  Anastasia Russkikh (Viertelfinale)

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 1.  Rasmus Andersen / Carsten Mogensen (Champion)
 2.  James Boxall / Steven Higgins  (Halbfinale)
 3/4.  Erwin Kehlhoffner / Maxime Siegle (Viertelfinale)
 3/4.  Jan Junker / Marc Zwiebler (Halbfinale)
 5/8.  Peter Hasbak / Rune Ulsing (Finale)
 5/8.  Tuomas Karhula / Petri Hyyryläinen (Viertelfinale)
 5/8.  Youri Lapré / Gijs van Heijster (Viertelfinale)
 5/8.  Sergey Ivlev / Sergey Lunev (Viertelfinale)

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
 1.  Kamila Augustyn /  Nadieżda Kostiuczyk (Champion)
 2.  Carina Mette / Juliane Schenk  (Finale)
 3/4.  Mie Nielsen / Amalie Dynnes Ørsted (Viertelfinale)
 3/4.  Anastasia Russkikh / Elena Shimko(Halbfinale)
 5/8.  Maya Ivanova / Petya Nedelcheva (Halbfinale)
 5/8.  Lena Frier Kristiansen / Kamilla Rytter Juhl (3. Runde)
 5/8.  Birgit Overzier / Petra Overzier (Viertelfinale)
 5/8.  Agnieszka Jaskuła / Paulina Matusewicz (Viertelfinale)

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 1.  Rasmus Andersen / Mette Nielsen (Champion)
 2.  Marc Zwiebler / Birgit Overzier  (Halbfinale)
 3/4.  Carsten Mogensen / Kamilla Rytter Juhl (Finale)
 3/4.  Sergey Lunev / Anastasia Russkikh (Viertelfinale)
 5/8.  James Boxall / Katie Litherland (Viertelfinale)
 5/8.  Erwin Kehlhoffner / Perrine Lebuhani (nicht gestartet)
 5/8.  Youri Lapré / Silvana de Boer (Viertelfinale)
 5/8.  Paweł Lenkiewicz /  Nadieżda Kostiuczyk (3. Runde)

Endrunde

Mannschaften

Endstand 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16.

Weblinks
Badminton Europe
Spiel Ergebnisse

Junioreneuropameisterschaft 2001
Junioreneuropameisterschaft 2001
Junioreneuropameisterschaft 2001
Europameisterschaft 2001